Сосла́н Лю́двикович Рамо́нов (, род. , Цхинвал, Юго-Осетинская АО, Грузинская ССР, СССР — российский борец вольного стиля осетинского происхождения, чемпион Олимпийских игр 2016 в весе до 65 кг, чемпион и призёр чемпионатов России и мира, обладатель Кубков европейских наций, призёр Кубков мира. Капитан Вооружённых сил Российской Федерации.

Спортивная карьера 
Родился 1 января 1991 года в Цхинвале. На межрегиональных соревнованиях выступает за  РСО — Аланию и Московскую область и ЦСКА. Главный тренер — Заслуженный тренер России Анатолий Маргиев. Свой первый крупный всероссийский турнир Сослан выиграл в возрасте 15 лет. В возрасте 25 лет в финале Олимпиады в Рио в категории до 65 кг выиграл у борца из Азербайджана Тогрула Аскерова. В июне 2022 года заявил о завершении спортивной карьеры.

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион (2016);
 Чемпион мира (2014);
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2015);
 Двукратный чемпион России (2014, 2016);
 Двукратный вице-чемпион России (2013, 2015);
 Бронзовый призёр чемпионата России (2012);
 Двукратный серебряный призёр Кубка мира (2013, 2014);
 Трёхкратный победитель Кубка Европейских наций (2011, 2012, 2013)
 Серебряный призёр Кубка Рамзана Кадырова (2012);
 Двукратный победитель международного турнира «Вацлав Циолковский» (2011, 2014);
 Бронзовый призёр международного турнира «Вацлав Циолковский» (2015);
 Победитель всероссийского турнира памяти Шевалье Нусуева (2013,2015,2017);
 Победитель всероссийского турнира на призы Сослана Андиева (2007);
 Серебряный призёр международного турнира «Гран-при Киев» (2009);
 Двукратный чемпион Европы среди кадетов (2007, 2008). Чемпион мира среди военнослужащих 2017 года.

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремлённость.
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени (2016).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 
 

Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы России по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от России
Капитаны (Российская Федерация)